De Oberliga Nordost 1991/92 was het eerste seizoen van de Oberliga Nordost als derde hoogste klasse in het Duits voetbal. Een jaar eerder vond de Duitse hereniging plaats. Door het isolement van West-Berlijn werd tot 1991 de Oberliga Berlin gespeeld als derde klasse. Een aantal clubs speelden het vorige seizoen nog in de DDR-Oberliga, de hoogste klasse van de DDR, maar niet alle clubs mochten aantreden in de twee hoogste klassen van het Duitse voetbal.

De Oberliga werd in drie geografische reeksen verdeeld.

Noord

Midden

Zuid

Eindronde om promotie

Duits competitievoetbal 1991/92
Oberliga Nordost